«Змага́ньне» («Змаганне»; ) ― белорусская депутатская фракция польского сейма в 1928—1930 годах.

История создания 
Создана по инициативе ЦК Компартии Западной Белоруссии в декабре 1927 года как рабоче-крестьянский комитет «Змаганне» для подготовки к выборам в сейм. 4 марта 1928 в результате выборов в сейм вошли 5 депутатов: И. С. Дворчанин, И. Е. Гаврилик, Ф. И. Волынец, И. Н. Грецкий, А. Л. Стаганович (в феврале 1929 его заменил П. С. Кринчик). Они учредили в сейме белорусский посольский клуб «Змаганьне», ставший фактически фракцией КПЗБ. Работой клуба руководил уполномоченный ЦК КПЗБ Г. М. Муха-Мухновский.

Деятельность «Змаганьня» 
Создав весной 1929 года почти во всех уездах местные секретариаты, «Змаганьне» стало влиятельной политической организацией в Западной Белоруссии, выдвигая те же требования, что и её предшественница ― Белорусская крестьянско-рабочая громада, запрещённая в 1927 году.

Депутаты «Змаганьня», выступая в сейме, критиковали внутреннюю и внешнюю политику польского правительства, требовали освобождения политических заключённых, самоопределения Западной Белоруссии. Депутаты требовали передачи крестьянам земли без выкупа, для рабочих 8-часового рабочего дня, обучения на белорусском языке.

«Змаганьне» проводило митинги и демонстрации рабочих, выпускало газеты национально-освободительного характера ― «Змаганьне», «Світанне», «На варце», «Голас працы» и др. В газетах публиковались информация о жизни в БССР, публицистические и научно-популярные очерки.

После роспуска Ю. Пилсудским сейма, 30 августа 1930 года польские власти арестовали депутатов фракции и руководителей «Змаганьня», ликвидировали все 50 секретариатов. По приговору суда (Вильно, 1931) руководители «Змаганьня» Волынец, Гаврилик, Грецкий, Дворчанин и Кринчик приговорены к 8 годам тюрьмы каждый.

Примечания

Литература 
 Анісаў С. Р. У змаганнi гартаваліся. ― Мн., 1975.
 Данилович В. В. Дзейнасць арганізацыi «Змаганне» ў Заходняй Беларусi (1927—1930 гг.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ист. н. Беларускi дзярж. пед. ун-т iм. Максіма Танка. — Мн.: 2000. — 21 с.
 Мацко А. Н. Революционная борьба трудящихся Польши и Западной Белоруссии против гнёта буржуазии и помещиков 1918—1939 гг. ― Мн., 1972.
 Паміж Усходам і Захадам : станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.) / П. І. Брыгадзін, У. Ф. Ладысеў. — Мінск, БДУ, 2003.
 Полуян В. А., Полуян И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии (1920 −1939). ― Минск: Госиздат БССР, 1962.
 Полуян И. В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929—1933 гг. ― Мн.: Навука i тэхніка, 1991.
 Rzepeccy Т., Rzepeccy К. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1928—1933. ― Poznan: Wielkopolska Ksiggamia Naktadowa K. Rzepecckiego, 1928.
 Cimek H. Sojusz robotniczo-chlopski w Polsce 1918—1939. — Warszawa: Ksiijz-ka i Wiedza, 1989.
 Barszczewski A., Bergman A., Tomaszewski J. Ignacy Dworczanin ― bialoruski poíityk i uczony. ― Warszawa: Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 1990.
 Maecki H. Dziaktlnosc Biatoniskiego Klubu Poselskiego «Zmahannie» na Bialostocczyznie w latach 1929—1930 // Powstanie i dzialaînosc Biatoniskiej Wkis’ciarfsko ― Robotniczej Hromády na Bialostocczyznie; Pod red. M. Nasowicza. ― Bialystok: Wydzial propagandy KW PZPR w Biafymstoku, 1973.
 Zaporowski Z. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919—1939. ― Lublin: Wyd-wo Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1992.

Ссылки 
 Данилович В. В. Продвижение коммунистического влияния в Западной Беларуси // Историческое пространство. — 2007.

Национально-освободительные движения
Революционеры Белоруссии
Белорусско-польские отношения